Abbi cura di te – album di Levante del 2015
 Abbi cura di te – singolo di Levante del 2016
 Abbi cura di te – singolo di Maldestro del 2017
 Abbi cura di te – singolo di Highsnob e Hu del 2022